

Estádios de futebol no Brasil
Estádio Leonardo Nogueira — em Mossoró, Rio Grande do Norte
Estádio Joaquim Henrique Nogueira — em Sete Lagoas, Minas Gerais
 Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira - em Mogi das Cruzes, São Paulo

Desambiguações de topônimos